Brzi i žestoki, film iz 1939. godine
 Brzi i žestoki, film iz 1955. godine
 Brzi i žestoki, filmski serijal u sedam nastavaka:
 Brzi i žestoki, film iz 2001. godine
 Prebrzi i prežestoki, film iz 2003. godine, nastavak filma iz 2001. godine
 Brzi i žestoki: Tokio drift, film iz 2006. godine, treći dio serijala
 Brzi i žestoki: Povratak, film iz 2009. godine, četvrti dio serijala
 Brzi i žestoki 5, film iz 2011. godine, peti dio serijala
 Brzi i žestoki 6, film iz 2013. godine, šesti dio serijala
 Brzi i žestoki 7, film iz 2015. godine, sedmi dio serijala
 Brzi i žestoki 8, film iz 2017. godine, osmi dio serijala
 Brzi i žestoki: Hobbs i Shaw, film iz 2019. godine, odvrtjeti dio serijala
 Brzi i žestoki 9, film iz 2021. godine, devet dio serijala